Piaseczny:
 Andrzej Piaseczny
 Andrzej Piaseczny (album)
 Krzysztof Jerzy Piaseczny

 Babiec Piaseczny
 Osiek Piaseczny

Zobacz też 
 Piaseczna